Гран-прі Канади 1978 року — останній, шістнадцятий, етап чемпіонату світу 1978 року з автоперегонів у класі Формула-1, що відбувся 8 жовтня і вперше проходив на трасі Острів Нотр-Дам. Перша перемога Жиля Вільньова.

Перегони

Кола лідирування 
1—49 — Жан-П'єр Жар'є
50—70 — Жиль Вільньов

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання 
Гран-прі Канади 1978 на офіційному сайті Формули-1 
Гран-прі Канади 1978 

            
Гран-прі Канади
1978 у канадському спорті
Жовтень 1978